Ассисте́нт (от  — присутствующий, помогающий) (в общем значении) — помощник.

 Ассистент (в военном деле) — солдат, сопровождающий знаменосца (например, на параде).
 Ассистент (в вузах ряда стран) — начальная преподавательская должность.
 Ассистент (в вузах СССР) — младшее учёное звание, ныне в России не присваивается.
 Ассистент фокусника — один из участников второго плана при демонстрации иллюзионизма.
 Ассистент-128 — советский IBM-совместимый персональный компьютер.
 Ассистентка (фильм) — французский фильм 2006 года.

См. также 
 Ассист

Примечания